Witold Jabłoński (1887-1916) – podoficer Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari
 Witold Jabłoński (ur. 1893) – major kawalerii Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 16 Pułku Ułanów, odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi
 Witold Jabłoński (1896–1945) – major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Witold Jabłoński (1901–1957) – sinolog
 Witold Jabłoński (ur. 1957) – pisarz fantastyczny
 Witold Jabłoński (ur. 1969) – samorządowiec, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego

Przypisy